Salimow oder Salimov ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Salimov (Дамир Салимов; 1937–2019), usbekischer Filmregisseur
 Fanas Salimow (* 1964), sowjetischer (kasachischer) Fußballspieler
 Jermak Salimow (* 1957), kasachischer Politiker
 Nosir Salimov (* 1960), tadschikischer Philologe
 Salim Salimow (Салим Басриев Салимов; * 1982), bulgarischer Boxer
sowie
 Həbib bəy Səlimov (1881–1920), Oberstleutnant der Kaiserlich Russischen Armee